Зубарево — название нескольких населённых пунктов:
 Зубарево — деревня в Александровском районе Владимирской области.
 Зубарево — деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области.
 Зубарево — село в Шилкинском районе Забайкальского края.
 Зубарево — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Зубарево — деревня в Чухломском районе Костромской области.
 Зубарево — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Зубарево — деревня в Сонковском районе Тверской области.
 Зубарево — село в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Зубарево — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Зубарево — посёлок в Пошехонском районе Ярославской области.
 Зубарево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Зубарево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.